Rotenstein steht für:
 ein fränkisches Adelsgeschlecht, siehe Zollner von Rottenstein
 Červený Kameň, Gemeinde im Okres Ilava, Trenčiansky kraj, Slowakei
 Rotenstein (Berg), Berg bei Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Burgen:
 Burg Rotenstein, eine Burgruine in Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Burg Červený Kameň, Burg in Častá, Okres Pezinok, Bratislavský kraj, Slowakei

Siehe auch:
 Justizvollzugsanstalt Flensburg
 Roter Stein (Begriffsklärung)
 Rothenstein (Begriffsklärung)
 Rothstein (Begriffsklärung)
 Rotstein (Begriffsklärung)
 Rottenstein (Begriffsklärung)
 Rodenstein